Collection () може значити:

Музика 

 Collection (альбом Майка Олдфілда)
 Collection (альбом The Stranglers)
 Collection (альбом Трейсі Чепмена)
 Collection (альбом The Jam)
 Collection (альбом Джейсона Бекера)
 Collection (альбом Pentangle)
 Collection (альбом Ніни Бадрич)
 Collections (альбом Ріка Естлі)
 Collections (альбом The Rascals)